Август Фёдорович Комстадиус (1777 — , Садовое-Фалеевка, Российская империя) — российский государственный деятель, тайный советник (1829); херсонский губернатор (1821—1828).

Биография 
21 августа 1821 года произведён в статские советники и с 26 августа назначен херсонским гражданским губернатором в должности которого пребывал до 1 января 1828 года. Его связывала тесная дружба с филантропом англичанином Джоном Говардом. В 1826 году А. Ф. Комстадиус участвовал в перестройке памятника Говарду в Херсоне.

2 апреля 1823 года произведён в действительные статские советники, а 13 апреля 1829 года произведён в тайные советники.

Скончался 3 августа 1856 года в Фалеевке, где и был погребён.

Семья 
 Отец — Фёдор Савельевич Комстадиус
 Мать — Доротея (в девичестве Деринг; †1795)
 Жена — Авдотья Васильевна (в девичестве Синельникова; 1782—1830), дочь майора Василия Ивановича Синельникова и Софии Ивановны Селецкой (дочери Екатеринославского губернатора Ивана Яковлевича Селецкого).
 Дочь — Варвара (6 декабря 1832 — ?)
 Дочь — София (16 июня 1834 — ?)
 Сын — Николай (14 октября 1836 — 24 июня 1872), полковник
 Внук — Николай (1866—1917) — генерал, командир Кирасирского Его Величества лейб-гвардии полка.
 Сын — Фёдор (1839 — ?)

 Брат — Карл Фёдорович Комстадиус — предводитель дворянства Херсонской губернии, коллежский секретарь, поручик артиллерии в отставке. Его сыновья —  Осип и Август Карловичи Комстадиусы  —  погибли при обороне Севастополя (их письма к сестре и матери в Фалеевку напечатаны в журнале «Русская старина» за сентябрь 1890 года). Дочь — Мария Карловна вышла замуж за Льва Андреевича Ергомышева (1808—1859) — капитана 1-го ранга российского флота, участника Синопского сражения и обороны Севастополя.

Награды 
 Орден Святой Анны IV степени
 Орден Святой Анны III степени
 Орден Святой Анны II степени с алмазами
 Орден Святой Анны I степени
 Орден Святого Владимира IV степени
 Орден Фридриха II класса
 Медаль «В память Отечественной войны 1812 года»
 Медаль «За взятие Парижа»
 Медаль «За турецкую войну»
 Золотое оружие «За храбрость» (за храбрость в сражении под Лейпцигом)

Примечания 

Тайные советники
Херсонские губернаторы
Август Фёдорович